Nacional kan syfta på:

Fotboll 
 Club Nacional de Football – en uruguayansk fotbollsklubb
 CD Nacional – en portugisisk fotbollsklubb
 Club Nacional – en paraguayansk fotbollsklubb

Politik 
 Partido Liberación Nacional – ett costaricanskt politiskt parti
 Confederación Nacional del Trabajo – ett spanskt politiskt parti
 Partido Unidade Nacional – ett politiskt parti i Östtimor